Rennie steht für:
 Rennie Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Brighton (1907)
 Rennie & Prosser, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Glasgow (1911)
 Mount Rennie, Berg auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Rennie ist der Familienname folgender Personen:
 Amadaiya Rennie (* 1990), liberianischer Fußballspieler
 Andy Rennie (1901–1938), schottischer Fußballspieler
 Callum Keith Rennie (* 1960), kanadischer Schauspieler

 Edward Rennie (1852–1927), australischer Wissenschaftler und Präsident der Royal Society of South Australia
 Ernest Amelius Rennie (1868–1935), britischer Diplomat
 George Rennie (1802–1860), Bildhauer, Politiker und Gouverneur der Falklandinseln
 George Rennie (Lacrossespieler) (1883–1966), kanadischer Lacrossespieler
 Gordon Rennie, Musikjournalist und Comicautor

 Martin Rennie (* 1975), schottischer Fußballtrainer
 Michael Rennie (1909–1971; eigentlich Eric Alexander Rennie), britischer Schauspieler
 Nathan Rennie (* 1981), australischer Mountainbikefahrer
 Paul Rennie (* 1971), englischer Fußballspieler
 Rhoda Rennie (1905–1963), südafrikanische Schwimmerin
 Ross Rennie (* 1986), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Scott Rennie (* 1972), presbyterianischer Geistlicher
 William LeRoy Rennie, (* 1896, † ?) kanadischer Tennisspieler, Sieger der Canadian Championships 1923
 Willie Rennie (* 1967), schottischer Politiker und Mitglied der Liberal Democrats